JTL peut désigner :
 JTL ou Journal de Télé-Luxembourg, de 1982 à 1987 ;
 , groupe Coréen ;
 , extension de Star Wars Galaxies.